

Cinema 
 Seize the Day – film del 1986 diretto da Fielder Cook

Letteratura 
 La resa dei conti (Seize the Day) – romanzo di Saul Bellow del 1956

Musica 
 Seize the Day – gruppo musicale folk britannico
 Seize the Day – album di Damien Dempsey del 2003
 Seize the Day – singolo degli Avenged Sevenfold del 2006
 Seize the Day – singolo di Marie Lindberg del 2007
 Seize the Day – album di Ida del 2013